Los pancrustáceos (Pancrustacea) son un taxón propuesto para comprender todos los crustáceos y hexápodos. Esta agrupación es contraria a la hipótesis de los atelocerados en la que los miriápodos y hexápodos son un clado y los crustáceos están más alejados de ellos.

El taxón monofilético de los pancrustáceos está apoyado por numerosos estudios moleculares, en los que los crustáceos acontecen un grupo parafilético con los insectos (lo que significa que los insectos han derivado de antepasados crustáceos).

Una posible filogenia sería la siguiente:

Referencias 

Arthropoda